Cristina Franco é jornalista e consultora de moda. Trabalhou durante 15 anos na Rede Globo como editora de uma coluna sobre moda no Jornal Hoje, e atualmente mora em Salvador.

Ver também 
 Carmen Mayrink Veiga
 Costanza Pascolato
 Erika Palomino
 Glória Kalil
 Lilian Pacce
 Regina Guerreiro
 Regina Martelli

Ligações externas 
 

Colunistas do Brasil
Consultores de moda do Brasil
Jornalistas de moda do Brasil